dekanat aleksandrowski w archidiecezji łódzkiej
 dekanat aleksandrowski w diecezji włocławskiej